Румя́нцев (Румя́нцева) — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Русский дворянский род XVII—XVIII веков 

 Румянцев, Александр Иванович (1680—1749) — сподвижник Петра I.
 Румянцева, Мария Андреевна (1699—1788) — его жена, статс-дама.
 Румянцев-Задунайский, Пётр Александрович (1725—1796) — генерал-фельдмаршал, граф, генерал-губернатор Малороссии, сын предыдущих.
 Румянцев, Михаил Петрович (1751—1811) — сын П. А. Румянцева-Задунайского.
 Румянцев, Николай Петрович (1754—1826) — русский государственный деятель, меценат, коллекционер, сын П. А. Румянцева-Задунайского.
 Румянцев, Сергей Петрович (1755—1838) — граф, сын П. А. Румянцева-Задунайского.

Румянцев

A

Б 
 Румянцев, Борис Владимирович (1909—1995) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Румянцев, Борис Николаевич (1948—2017) — советский и литовский шахматист.

В 
 Румянцев, Валентин Витальевич (1921—2007) — академик РАН по секции «Механика».
 Румянцев, Василий Гаврильевич (1931—?) — советский и российский спортсмен и тренер.
 
 
 Румянцев, Владислав Александрович (род. 1943) — советский и российский гидролог, академик РАН.
 Румянцев, Вячеслав Борисович (род. 1957) — деятель Рунета, историк.

Г

Д 
 Румянцев, Денис Борисович (род. 1975) — российский футболист, футбольный судья.
 Румянцев, Дмитрий Михайлович (1914—1992) — полковник, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Дмитрий (хоккеист) (род. 1985) — израильский хоккеист.

И 
 
 Румянцев, Игорь Семёнович (1942—2014) — ректор Московского государственного университета природообустройства.

Л 
 Румянцев, Леонид Дмитриевич (1916—1985) — футболист.

М 
 Румянцев, Максим Валерьевич (род. 1976) — российский философ и государственный деятель, ректор Сибирского федерального университета.

Н 
 Румянцев, Никита Иванович (1906—1940) — лейтенант, Герой Советского Союза.

О 
 Румянцев, Олег Германович (род. 1961) — советский и российский юрист, политический и государственный деятель.

П

С

Ф

Ю

Составные фамилии

Румянцева

Топоним 
 Румянцев — село в Кагульском районе Молдавии.

См. также 
 Операция «Полководец Румянцев»